X’s and O’s steht für:
alternative englische Bezeichnung für Tic-Tac-Toe
 Ex’s & Oh’s, Lied von Elle King
 Ex’s and Oh’s, Lied von der Band Atreyu